Haindorf kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Hejnice (ort i Tjeckien, Liberec), Okres Liberec, 
 Hajnice, ort, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar